Айзек () — прізвище. Відомі носії:
 Кріс Айзек — американський рок-музикант
 Оскар Айзек — гватемальсько-американський актор